Lista videoclipurilor regizate de Spike:

Note

Legături externe
 Site oficial
 Evil Twn Studio - site oficial
 Pagină oficială de Facebook
 YouTube: Okapi Sound

Regizori români